Макаре́вский Вади́м Ива́нович (1 мая 1918, Новгород — 23 апреля 2001, Москва) — профессор Академии военных наук, генерал-майор в отставке.

Биография 

Окончил школу №1 г. Севастополя.
В 1935 г. поступил в МИИС (Московский институт инженеров связи).
В 1937 поступил на 2-й курс Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева.
Окончил Академию 27 января 1941.
Сразу после окончания Академии отправлен на западную границу, в Литву.
Участвовал в оборонительных и наступательных боях под Москвой, освобождении Калуги, Курской битве и освобождении городов Болхов, Карачев, Брянск. В боях по освобождению Городка, Витебска и Полоцка, части Литвы. В боях на Сандомирском плацдарме, освобождении Варшавы и других городов Польши, Германии, в штурме и взятии Берлина.

Служил в войсках (на должностях):
Западного фронта (1941-1943 гг.).
Командир сапёрного батальона 31-й сапёрной Бригады, 1-й сапёрной армии.
Дивизионный инженер 10-й Армии.
Корпусный инженер 11-й Гвардейской Армии.
Начальник штаба инженерных войск 11-й Гвардейской Армии.
1-го Прибалтийского фронта (1943-1944 гг.)
Начальник штаба 10-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады.
1-го Украинского фронта (1944 год) и 1-го Белорусского фронта (1944-1945 гг.)
Начальник штаба 17-й мотоинженерной бригады 1-й Гвардейской танковой Армии.
И.о. командира 17-й мотоинженерной бригады 1-й Гвардейской танковой Армии.

Отмечен в Приказе Верховного Главнокомандующего №288 от 4 марта 1945 года.

В послевоенное время окончил Академию Генерального Штаба им. К. Е. Ворошилова (1951 год) с отличием и золотой медалью.

1956-57 гг. ответственный редактор Военно-Инженерного журнала.

1959-60 гг. старший советник по инженерным войскам в ОАР.

Служил на командных и штабных должностях в войсках. Был начальником инженерных войск 1-й Отдельной Армии, Северо-Кавказского и Прибалтийского военных округов. Завершил службу в должности заместителя начальника Военно-Инженерной Академии им. В. В. Куйбышева.

После увольнения из Вооруженных Сил работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, в отделе проблем разоружения и безопасности. Автор ряда научных трудов по военному искусству, военной истории, военно-политическим вопросам. проблемам разоружения и безопасности. Член, а в первые годы – координатор, группы «Генералы и адмиралы за мир и разоружение» при Федерации Мира и Согласия (быв. Советский комитет защиты мира). Участвовал в работе Пагуошского движения учёных. Член Президиума Российской ассоциации содействия ООН.

Скончался 23 апреля 2001 года, похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
Награждён семью орденами СССР, тремя иностранными орденами.

 Орден Жукова
 2 ордена Красного Знамени,
 2 ордена Отечественной войны I степени,
 Орден Отечественной войны II степени,
 Орден Красной Звезды,
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени,
 Орден «За храбрость» (валечный) (Польша),
 Кавалерский Крест «Ордена Возрождения Польши» (Польша),
 Орден «Звезда Республики» 4-й степени (Румыния),
 22 медали, в том числе «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы». «За взятие Берлина», две медали «За боевые заслуги», медаль «За братство по оружию» (ГДР).

Публикации 
 Макаревский В. И. Взрывая и строя – так воевали саперы. М. Московские учебники и Картолитография 2001г. ISBN 5-7853-0155-5
Ещё раз о затягивании Берлинской операции. Статья в журнале «Обозреватель»

Примечания

Ссылки 
Лица России
«Великая Россия. Имена»

Сапёры Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Участники Курской битвы
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Восточно-Померанской операции
Участники освобождения Варшавы
Участники Берлинской операции
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Сотрудники ИМЭМО
Похороненные на Троекуровском кладбище